Cam Connor (né le  à Winnipeg, dans la province du Manitoba au Canada) est un joueur canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|1971-1972 || Saints de St. Boniface || LHJM ||32 ||4 ||10 ||14 ||97 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1971-1972 || Jets de Winnipeg || LHOC ||5 ||0 ||4 ||4 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1972-1973 || Saints de St. Boniface || LHJM ||39 ||11 ||8 ||19 ||161 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1972-1973 || Jets de Winnipeg || LHOC ||14 ||3 ||1 ||4 ||35 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1973-1974 || Bombers de Flin Flon || LHOC ||65 ||47 ||44 ||91 ||376 ||7 ||4 ||9 ||13 ||28 
|-
|1974-1975 || Roadrunners de Phoenix || AMH ||57 ||9 ||19 ||28 ||468 ||5 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|1975-1976 || Roadrunners de Phoenix || AMH ||73 ||18 ||21 ||39 ||295 ||5 ||1 ||0 ||1 ||21
|-
|1976-1977 || Aeros de Houston || AMH ||76 ||35 ||32 ||67 ||224 ||11 ||3 ||4 ||7 ||47 
|-
|1977-1978 || Aeros de Houston || AMH ||68 ||21 ||16 ||37 ||217 ||2 ||1 ||0 ||1 ||22
|-
|1978-1979 || Canadiens de Montréal || LNH ||23 ||1 ||3 ||4 ||39 ||8 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
|1979-1980 || Apollos de Houston || LCH ||5 ||1 ||1 ||2 ||20 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1979-1980 || Oilers d'Edmonton || LNH ||38 ||7 ||13 ||20 ||136 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1979-1980 || Rangers de New York || LNH ||12 ||0 ||3 ||3 ||37 ||2 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|1980-1981 || Rangers de New York || LNH ||15 ||1 ||3 ||4 ||44 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1980-1981 || Nighthawks de New Haven || LAH ||61 ||33 ||28 ||61 ||243 ||4 ||0 ||2 ||2 ||4
|-
|1981-1982 || Indians de Springfield || LAH ||78 ||17 ||34 ||51 ||195 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1981-1982 || Rangers de New York || LNH ||- ||- ||- ||- ||- ||10 ||4 ||0 ||4 ||4
|-
|1982-1983 || Rangers de New York || LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1982-1983 || Oilers de Tulsa || LCH ||3 ||2 ||2 ||4 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1983-1984 || Oilers de Tulsa || LCH ||64 ||18 ||32 ||50 ||218 ||6 ||1 ||1 ||2 ||34

|274 ||83 ||88 ||171 ||904 ||23 ||5 ||4 ||9 ||90

|89 ||9 ||22 ||31 ||256 ||20 ||5 ||0 ||5 ||6

Trophées

Ligue de hockey de l'Ouest
 Trophée Jim Pillatt en 1973-74
Ligue nationale de hockey
 Coupe Stanley en 1978-79

Transactions

 Le  : sélectionné par les Roadrunners de Phoenix lors du repêchage de l'AMH.
 En  : échangé aux Aeros de Houston par les Roadrunners de Phoenix en retour de Bob Liddington.
 Le  : réclamé par les Oilers d'Edmonton par les Canadiens de Montréal lors de l'expansion de la Ligue nationale de hockey.
 Le  : échangé aux Rangers de New York par les Oilers d'Edmonton avec un choix de  des Oilers d'Edmonton au repêchage de 1981 (le choix de Peter Sundstrom) en retour de Don Murdoch.

Notes et références 

Naissance en août 1954
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Canadiens de Montréal
Joueur des Aeros de Houston (AMH)
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Indians de Springfield
Joueur des Oilers de Tulsa
Attaquant de hockey sur glace
Champion de la Coupe Stanley